Lamourouxia kan syfta på:

 Lamourouxia (djur) – ett släkte en mossdjur
 Lamourouxia (växter) – ett släkte växter